Cravero puede referirse a:

 Daniel Cravero (n. 1965): reconocido futbolista y director técnico argentino.
 Fernando Cravero (n. 1980): futbolista argentino.
 Jorgelina Cravero: tenista argentina.